Affelmann ist der Name von

 Anton Affelmann (1599–1651), Kanzler am Hof in Celle
 Johann Affelmann (1588–1624), deutscher lutherischer Theologe